Gaidelis ist der Name folgender Personen:

 Julius Gaidelis (1909–1983), litauischer Komponist und Chordirigent

Gaidelis ist der Name folgender Objekte

 Gaidelis, großer Flussstein bei Krėslynai in der Žara in Litauen